Quadflieg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Quadflieg (* 1945), deutscher Schauspieler, Regisseur, Rezitator
 Franz Quadflieg (1900–1957), deutscher NS-Funktionär
 Günter Quadflieg (* 1950), deutscher Designer und Fotograf

 Peter M. Quadflieg (* 1982), deutsch-belgischer Historiker
 Roswitha Quadflieg (* 1949), deutsche Schriftstellerin 
 Sandra Quadflieg (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Will Quadflieg (1914–2003), deutscher Theaterschauspieler